Lithoglyphus virens är en snäckart. Lithoglyphus virens ingår i släktet Lithoglyphus och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
virens